Baldellou kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valldellou / Baldellou, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Baldellou (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar